Крис Еверт је освојила турнир. У финалу је савладала Мартину Навратилову са 6:3, 2:6, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1982.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно